Hontoria hace referencia a varios artículos:

Localidades de España
 Hontoria de la Cantera, municipio de la provincia de Burgos;
 Hontoria del Pinar, municipio de la provincia de Burgos;
 Hontoria de Valdearados, municipio de la provincia de Burgos;
 Hontoria de Riofranco, localidad del municipio de Torrepadre, en la provincia de Burgos;
 Hontoria, lugar y parroquia del concejo de Llanes, en Asturias;
 Hontoria de Cerrato, municipio de la provincia de Palencia;
 Hontoria, localidad del municipio de Segovia, en la provincia de Segovia.
Hontoria, despoblado de la provincia de Segovia, situado seguramente en el municipio de Villacastín o en el de Muñopedro.
Ontoria (a veces, especialmente en documentos antiguos, aparece como Hontoria), localidad del municipio de Cabezón de la Sal, en Cantabria.

Véase también

Fontoria